Sixpack oder Six pack bezeichnet:
 Sixpackfilm, ein Unternehmen zur Promotion des österreichischen Filmschaffens
 Six Pack – Jäger des Schlächters, einen französischen Film von 1998 
 Six Pack (Band), serbische Punkband
 das Sportwagenmodell Jensen SP, siehe Jensen Interceptor
 Six pack, eine Freizeithockey-Liga in Hamburg, siehe Hockey
 Sixpack (EU), sechs europäische Gesetzgebungsmaßnahmen zur Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts
 Sechserträger, eine Abpackungseinheit von Getränkedosen oder Getränkeflaschen, überwiegend für Bier
 Waschbrettbauch
 Polizei-Vans, in Deutschland der als Polizeieinsatzfahrzeug ausgestattete VW-Bus, oder Polizeieinheiten
 die sechs grundlegenden Fluginstrumente für den Instrumentenflug
 eine a-cappella-Vocalgruppe aus Bayreuth

Siehe auch:
 Sechserpack